Türkiye 1. Ligi 2004/05 was het zevenenveertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het zevenenveertigste seizoen van de Süper Lig - dat gespeeld werd van 6 augustus 2004 tot en met 28 mei 2005 - moest het seizoen worden van Galatasaray SK, dat in 2005 het honderdjarig bestaan vierde.

Dat werd het niet. Aartsrivaal Fenerbahçe SK veroverde onder trainer Christoph Daum zijn zestiende titel. Van alle kampioenschappen was deze titel speciaal voor iedereen die Sarı Lacivert (Geel-Blauw) een warm hart toedroeg: de club bezat nu niet alleen een titel meer dan Galatasaray SK), maar die titel was ook nog eens behaald in het jubileumseizoen van de aartsrivaal. Vice-kampioen werd Trabzonspor en het jarige Galatasaray SK moest in z'n jubileumseizoen genoegen nemen met de derde plaats. Ondanks het veertiende bekersucces kostte dit tegenvallende resultaat trainer Gheorghe Hagi de kop.

Pierre van Hooijdonk kon in zijn tweede (en laatste) seizoen bij Fenerbahçe SK geen potten breken: dit seizoen scoorde hij slechts acht keer. De topscorerstitel ging naar een speler van Trabzonspor: Fatih Tekke.

Hoogste "echte" nieuweling was Ankaraspor AŞ, dat het debuutseizoen naar tevredenheid afsloot met een zevende plaats, waarmee de club deelname aan de Intertoto afdwong. Over de vraag of Kayserispor een echte debutant was of niet, twisten voetbalstatistici tot op de dag van vandaag: sinds 9 juli 2004 had de ploeg de naam, de clubkleuren, het logo en vooral de Süper Lig-licentie van stadgenoot Kayseri Erciyesspor overgenomen; het lijkt echter logisch om in Kayserispor een voortzetting van Kayseri Erciyesspor (en omgekeerd) te zien en de club dus als debutant in de hoogste divisie te beschouwen. Hoe dan ook: de club wist zich ternauwernood te handhaven. De derde promovendus droeg al sinds jaar en dag de naam Sakaryaspor, hetgeen overigens geen garantie was voor succes, want na één jaar keerde de club alweer terug naar de 1. Lig.

Akçaabat Sebatspor en İstanbulspor AŞ namen - vooralsnog definitief - afscheid van de Süper Lig na een verblijf van twee resp. drieëntwintig jaar (waarvan de laatste tien onafgebroken).

Kaart

Eindstand 2004/05

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten; O. Res. = Onderling resultaat

Resultaten 2004/05

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Sakaryaspor (nummer 1 1. Lig 2003/04)
 Kayseri Erciyesspor (nummer 2 1. Lig 2003/04) †
 Ankaraspor AŞ (nummer 3 1. Lig 2003/04)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Bursaspor (nummer 16 Süper Lig 2003/04)
 Adanaspor (nummer 17 Süper Lig 2003/04)
 Elazığspor (nummer 18 Süper Lig 2003/04)

† Kayserispor nam de plaats, het logo, het tenue en de Süper Lig-licentie over van Kayseri Erciyesspor.

Topscorers 2004/05

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 2004/05